

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 8 podstawowych
 Grzybów – część miasta Kępno
 Grzybów – przysiółek wsi Zaborów w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Ścinawa
 Grzybów – przysiółek wsi Annolesie w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Grzybów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Grzybów – część wsi Balice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Grzybów – część wsi Burów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Grzybów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew
 Grzybów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Sarnaki
 Grzybów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słubice
 Grzybów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Grzybów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków
 Grzybów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria
 Grzybów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów

Inne 
 Grzybów – jedna z jurydyk miasta Warszawa
 Grzybów – osiedle w Warszawie

Zobacz też 
 Grzybowo, Grzybów Dolny, Grzybów Hornowski